Fabbro – persona che crea oggetti di metallo

Persone
 Alessandro Fabbro – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Enrico Fabbro – allenatore di calcio italiano
 Franco Fabbro – medico, accademico e neurologo italiano
 Matteo Fabbro – ciclista su strada italiano 
 Riccardo Fabbro – manager, pubblicista e imprenditore italiano

Pagine correlate
Dal Fabbro
Fabbri